Греческое решение () — правая националистическая политическая партия Греции, основанная бывшим депутатом Кириакосом Велопулосом, отделившаяся в 2016 году от партии Народный православный призыв.

Партия получила 4,18 % голосов на выборах в Европейский парламент 2019 года и 1 место от Греции.

История 
Партия была основана 28 июня 2016 года бывшим членом правого движения Народный православный призыв и журналистом Кириакосом Велопулосом. Представление новой партии произошло 7 октября 2016 года.

Внешняя политика 
«Греческое решение» выступает за дружественные отношения с Китаем и Россией, из-за чего была обвинена в пророссийской позиции. Пресс-секретарь партии Вангелис Фанидис заявил: «Мы идём вместе с интересами Греции, где бы они не лежали — Россия, Америка, Китай. Мы логически склоняемся к христианской России, но это не совсем ясно, учитывая нынешний союз России с Турцией».

Результаты выборов

Парламент Греции

Европарламент

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Политические партии Греции
Ультраправые партии